Телефонная сеть общего пользования, ТСОП, ТфОП () — частный случай телефонной сети — всеобщая абонентская сеть связи, для доступа к которой используются телефонные аппараты, АТС и оборудование передачи данных. ТФОП является универсальной единой сетью для всех пользователей во всём мире и обеспечивает одну из важнейших современных сфер жизнедеятельности человеческого общества — возможность телефонных переговоров между пользователями из любой точки земного шара. 
 
Предоставление услуги доступа конечных пользователей к телефонной сети общего пользования находится в ведении операторов телефонной связи. В подавляющем большинстве случаев каждый абонент ТФОП получает определённый уникальный (глобально или в рамках конкретного сегмента сети) идентификатор — телефонный номер. Однако, существуют другие способы организации доступа, например: аренда таксофона, коллективный доступ с одного и того же «внешнего» номера для абонентов УПАТС с внутренними номерами из одной организации, а также телефонные переговорные пункты.

В современном мире доступ к телефонной сети общего доступа может предоставляться посредством следующих технологий:
 Проводная (или фиксированная) телефонная связь
 DECT
 Сотовая связь
 Спутниковая связь
 IP-телефония

ТСОП — секция телефонной инфраструктуры, ведущая от софтсвичей Class-5 (PBX) офисов и осуществляемая IXC ().

В ТСОП передача сигналов (в том числе и настройка соединения) и сам разговор осуществляются через одну и ту же универсальную линию связи (магистраль) от системы коммутации (СК) источника до СК адресата. Этот процесс занимает каналы связи всех задействованных при соединении СК, то есть, если вызываемый адресат занят, все эти соединения окажутся напрасными.

Обычно ТСОП используют звездообразную топологию (главный элемент соединён с множеством второстепенных). Но это не единственный метод. К примеру, CATV используют древовидную топологию.

Операторы телефонной связи 
Задачи развития телефонной сети и продаж услуг клиентам (конечным пользователям) возложены на телекоммуникационные компании сетевых операторов. Первой компанией предоставлявшей услуги доступа к ТФОП, была  в США.

В некоторых странах, однако, работа по обеспечению телефонной сети возложена на правительства, так как требуемые инвестиции весьма значительны и в то же время оказание услуг телефонной связи все чаще становится неотъемлемой коммунальной услугой. Например, Генеральное почтовое отделение в Соединенном Королевстве собрало ряд частных компаний, чтобы сформировать одну национализированную компанию.

Как правило, в последние десятилетия эти государственные монополии были разрушены или приватизированы.

См. также 

 Телефония
 Телефонный номер
 Телефонный эфир

Литература 
 Гольдштейн. Сигнализация в сетях связи. Протоколы сети доступа. — Москва: «Радио и связь»
 Абилов А. В., Сети связи и системы коммутации. — Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2002 г.

Ссылки 
 Technopedia: Public Switched Telephone Network (PSTN)
 Kevin Werbach, No Dialtone: The End of the Public Switched Telephone Network / Federal Communication Law Journal Vol. 66 (2013): 203—262

Телефонная связь
Сети телекоммуникаций